Brinkley puede hacer referencia a:

Lugares 
 La localidad de Brinkley, en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
 La aldea de Brinkley, en el condado inglés de Nottinghamshire, Reino Unido.
 La localidad de Brinkley, en el condado inglés de Cambridgeshire.